Kaze Fava ima više značenja:
 Kaze Fava (Parma)
 Kaze Fava (Pordenone)